Dit is een lijst van planetoïden 51201-51300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (51201) - || 2000 JG6 || 3 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51202) - || 2000 JR6 || 4 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51203) - || 2000 JW7 || 5 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (51204) - || 2000 JE9 || 3 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51205) - || 2000 JV9 || 4 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51206) - || 2000 JL11|| 3 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51207) - || 2000 JR11|| 3 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51208) - || 2000 JV13|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51209) - || 2000 JG14|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51210) - || 2000 JT19|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51211) - || 2000 JA20|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51212) - || 2000 JT20|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51213) - || 2000 JU20|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51214) - || 2000 JF22|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51215) - || 2000 JL22|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51216) - || 2000 JU22|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51217) - || 2000 JV22|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51218) - || 2000 JC23|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51219) - || 2000 JE23|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51220) - || 2000 JG23|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51221) - || 2000 JK23|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51222) - || 2000 JE24|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51223) - || 2000 JQ24|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51224) - || 2000 JU24|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51225) - || 2000 JW24|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51226) - || 2000 JJ25|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51227) - || 2000 JK25|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51228) - || 2000 JQ26|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51229) - || 2000 JF27|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51230) - || 2000 JL27|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51231) - || 2000 JM28|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51232) - || 2000 JX30|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51233) - || 2000 JX31|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51234) - || 2000 JZ31|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51235) - || 2000 JD32|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51236) - || 2000 JE32|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51237) - || 2000 JZ33|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51238) - || 2000 JT34|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51239) - || 2000 JH35|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51240) - || 2000 JW36|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51241) - || 2000 JX36|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51242) - || 2000 JC38|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51243) - || 2000 JG38|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51244) - || 2000 JP39|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51245) - || 2000 JW40|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51246) - || 2000 JH42|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51247) - || 2000 JL45|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51248) - || 2000 JF46|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51249) - || 2000 JA47|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51250) - || 2000 JO47|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51251) - || 2000 JE49|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51252) - || 2000 JT49|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51253) - || 2000 JG56|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51254) - || 2000 JK57|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51255) - || 2000 JX57|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51256) - || 2000 JB58|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51257) - || 2000 JL59|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51258) - || 2000 JU59|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51259) - || 2000 JY59|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51260) - || 2000 JZ62|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51261) - || 2000 JH64|| 13 mei 2000 || L. Šarounová
|-
| (51262) - || 2000 JC69|| 1 mei 2000 || LONEOS
|-
| (51263) - || 2000 JM69|| 1 mei 2000 || LONEOS
|-
| (51264) - || 2000 JH71|| 1 mei 2000 || LONEOS
|-
| (51265) - || 2000 JM71|| 1 mei 2000 || LONEOS
|-
| (51266) - || 2000 JX71|| 1 mei 2000 || LONEOS
|-
| (51267) - || 2000 JE72|| 1 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (51268) - || 2000 JM72|| 1 mei 2000 || NEAT
|-
| (51269) - || 2000 JU72|| 2 mei 2000 || LONEOS
|-
| (51270) - || 2000 JK73|| 2 mei 2000 || NEAT
|-
| (51271) - || 2000 JD74|| 4 mei 2000 || LONEOS
|-
| (51272) - || 2000 JO74|| 4 mei 2000 || LONEOS
|-
| (51273) - || 2000 JV74|| 4 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (51274) - || 2000 JR77|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51275) - || 2000 JW78|| 4 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51276) - || 2000 JZ81|| 7 mei 2000 || LONEOS
|-
| (51277) - || 2000 JK82|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51278) - || 2000 JC84|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51279) - || 2000 JC85|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51280) - || 2000 KG4 || 24 mei 2000 || F. B. Zoltowski
|-
| (51281) - || 2000 KW6 || 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51282) - || 2000 KC7 || 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51283) - || 2000 KN7 || 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51284) - || 2000 KE9 || 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51285) - || 2000 KM15|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51286) - || 2000 KX15|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51287) - || 2000 KH16|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51288) - || 2000 KH20|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51289) - || 2000 KK21|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51290) - || 2000 KF27|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51291) - || 2000 KK29|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51292) - || 2000 KF30|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51293) - || 2000 KP30|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51294) - || 2000 KT30|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51295) - || 2000 KF36|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51296) - || 2000 KA37|| 29 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51297) - || 2000 KN45|| 30 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (51298) - || 2000 KY51|| 23 mei 2000 || LONEOS
|-
| (51299) - || 2000 KK52|| 23 mei 2000 || LONEOS
|-
| (51300) - || 2000 KL52|| 24 mei 2000 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten